Hermannsdorf und Herrmannsdorf sind Ortsnamen:

 in Deutschland
 Hermannsdorf (Aiterhofen), Ortsteil der Gemeinde Aiterhofen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hermannsdorf (Burladingen), ein Weiler, Ortsteil der Stadt Burladingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hermannsdorf (Elterlein), ein Ortsteil der Stadt Elterlein, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Hermannsdorf (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hermannsdorf (Illschwang), Ortsteil der Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hermannsdorf (Langenweißbach), ein Ort im Ortsteil Weißbach der Gemeinde Langenweißbach, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Hermannsdorf (Weißwasser), Ortsteil der Stadt Weißwasser/Oberlausitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hermannsdorf (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern
 Herrmannsdorf (Glonn), Ortsteil der Gemeinde Glonn bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern

in Õsterreich
 Hermannsdorf (Gemeinde St. Georgen am Ybbsfelde), Katastralgemeinde der Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde, Niederösterreich
 Hermannsdorf (Gemeinde Eberstalzell), Ortsteil von Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

in Polen
 Hermannsdorf, deutscher Name der Ortschaft Ojrzanowo von 1940 bis 1945, Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Łabiszyn
 Hermannsdorf, deutscher Name von Skąpe, Polen
 Hermannsdorf, deutscher Name von Jarosławiec (Środa Wielkopolska), Polen
 Hermannsdorf, deutscher Name von Zaborowo (Powiat śremski), Powiat Śrem, Polen
 Hermannsdorf, deutscher Name von Kuczków (Powiat pleszewski), Powiat Pleszewski, Polen 
 Hermannsdorf, deutscher Name von Radzicz (Powiat sadki), heute Ortsteil von Sadki, Powiat Sępoleński, Polen
 Herrmannsdorf, deutscher Name des Dorfes Męcinka in Powiat Jaworski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

in Russland
 Hermannsdorf (Ostpr.), 1938 bis 1945 Name des verlassenen Ortes Jolkino (Kaliningrad) im Rajon Krasnosnamensk der russischen Oblast Kaliningrad, deutsch sonst  Hermoneiten

in der Slowakei
 Hermannsdorf, deutscher Name des Dorfes Hermanovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou) in der Ost-Slowakei

in Slowenien
 Hermannsdorf, deutscher Name von Hermanci, Kreis Ptuj  bei Ormož im Slowenien

in Tschechien
 Hermannsdorf, deutscher Name von Heřmanov (Čejkovice), Ortsteil von Čejkovice, Tschechien
 Hermannsdorf, deutscher Name von Heřmanov (Kolešovice), Ortsteil von Kolešovice, Okres Rakovník, Tschechien
 Hermannsdorf, deutscher Name von Heřmanov, Ortsteil von Teplá, Tschechien
 Hermannsdorf, deutscher Name der Gemeinde Heřmaň u Českých Budějovic, Okres České Budějovice, Tschechien
Hermannsdorf, deutscher Name von Jeřmaň, Ortsteil von Bouzov, Tschechien
 Hermannsdorf, deutscher Name der Gemeinde Kolaje, Okres Nymburk, Tschechien

Hermannsdorf ist ein Familienname:
 Johann Hermann von Hermannsdorf (1781–1809), Hauptmann in der österreichischen k.k. Armee 

Siehe auch:
 Harmannsdorf
 Hermsdorf
 Herrmannsdörfer
 Herrmannsdorfer Landwerkstätten
 Schloss Hörmannsdorf